La División de Honor 1991/1992 è la terza edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo, organizzato dalla Liga Nacional de Fútbol Sala durante la stagione 1991/1992.

Prima fase
Qualificate alla seconda fase le prime otto squadre di ognuno dei due gironi composti rispettivamente da dieci e undici squadre, le altre rimanenti cinque formazioni giocano un girone dove solo la prima mantiene la posizione in Division de Honor. Si qualificano alla seconda fase: 
Girone A
Pennzoil Marsanz
Redislogar Cotransa
Almazora FS
Fútbol Sala García
Girone B
 
 
Solidan Ciudad de Malaga 
Universidad de Salamanca
Girone C
AD ElPozo Murcia
Caja Segovia Fútbol Sala
Algon FS
TDM Coslada
Girone D
Sego Zaragoza 
Egasa Chaston
Gran Canaria Fútbol Sala
 Futbol Club Barcelona

Seconda Fase

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Playoff

Voci correlate 
Liga Nacional de Fútbol Sala

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 1991
Calcio a 5 nel 1992